Champions League 2015/2016 kan avse följande säsonger:
Uefa Champions League 2015/2016 - Europas Champions League.
Uefa Women's Champions League 2015/2016 - Europas Champions League för damer.
CONCACAF Champions League 2015/2016 - Nord- och Centralamerika samt Karibiens Champions League.
OFC Champions League 2016 - Oceaniens Champions League.
CAF Champions League 2015 - Afrikas Champions League.
CAF Champions League 2016 - Afrikas Champions League.
AFC Champions League 2015 - Asiens Champions League.
AFC Champions League 2016 - Asiens Champions League.

Se även
Copa Libertadores 2015 - Sydamerikas största klubblagstävling.